Дейв Балон (,  2 серпня 1938, Вакав —  29 травня 2007, Принс-Альберт) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1957 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль Канадієнс», «Міннесота Норт-Старс», «Ванкувер Канакс» та «Квебек Нордікс».

Загалом провів 854 матчі в НХЛ, включаючи 78 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
Тренував юніорські клуби Саскачеванської молодіжної хокейної ліги.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1966. 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1965, 1967, 1968, 1971.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Канадські хокейні тренери